Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dirk Dier che ha battuto in finale Oliver Fernández 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Oliver Fernández (finale)
 Frédéric Fontang (secondo turno)

 Massimo Valeri (quarti di finale)
 Thierry Champion (quarti di finale)
 Federico Sánchez (primo turno)
 Dirk Dier (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1993